Csehország
 Jindřichovice, település a Jihlavai járásában
 Jindřichovice, település a Sokolovi járásában
 Jindřichovice pod Smrkem, település a Libereci járásban